Mudry ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Mudry (1913–1973), französischer Politiker
 Oscar Mudry (1925–2016), Schweizer Eishockeyspieler
 Philippe Mudry (* 1939), Schweizer Philologe
 Sofron Stefan Mudry (1923–2014), ukrainischer Ordensgeistlicher, Bischof der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche in der Ukraine
 Wassyl Mudryj (1893–1966), ukrainischer Journalist, Politiker und politischer Aktivist